Крестище — название населённых пунктов.

Россия 
 Крестище — село в Советском районе Курской области. 
 Крестище — посёлок в муниципальном образовании город Ефремов Тульской области.

Украина 
 Крестище — село в Славянском районе Донецкой области.
 Крестище — село в Красноградском районе Харьковской области.